Улица Троцкого — название ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР, присвоенное в честь советского политического деятеля Льва Троцкого. Названия существовали до 1929 (и только в родном городе Троцкого название улица носила до 2016 года) года.

Россия 
 Улица Троцкого — в 1920-х годах название улицы Сайпуди Лорсанова в Грозном.
 Улица Троцкого — прежнее название улицы 8 Марта в Екатеринбурге.
 Улица Троцкого — прежнее название улицы Дзержинского в Иркутске.
 Улица Троцкого — прежнее название улицы Сурикова в Кирове.
 Улица Троцкого — до 2 ноября 1918 года название улицы Зосимова в Кронштадте.
 Улица Троцкого — прежнее (в 1918—1928 гг.) название улицы Дзержинского в Курске.
 Улица Троцкого — прежнее название Октябрьской улицы в Новороссийске.
 Улица Троцкого — в 1920-х годах название улицы 10 лет Октября, в 1930-х годах название улицы 22 Декабря в Омске.
 Улица Троцкого — прежнее название Екатерининской улицы в Перми.
 Улица Троцкого — до 1929 года название улицы Бехтерева в Ржеве.
 Улица Троцкого — прежнее название улицы Фрунзе в Таганроге.
 Улица Троцкого — прежнее название улицы Серышева в Хабаровске.
 Улица Троцкого — прежнее название Ленинградской улицы в Чебоксарах.
 Улица Троцкого — прежнее название улицы Кирова в Яранске.

Украина 
 Улица Троцкого — прежнее название улицы 50-летия Победы в Виннице.
 Улица Троцкого — прежнее название Преображенской улицы в Одессе.
 Улица Троцкого — в 1923—1925 гг. название Европейской улицы в Полтаве.

Крым 
 Улица Троцкого — в 1924—1928 гг. название улицы Карла Маркса в Симферополе.

Объекты, названные в честь Льва Троцкого